Термин Югендштиль ( — «Молодой стиль») может иметь следующие значения:

 Югендштиль — название немецкой разновидности модерна в искусстве.
 «Югендштиль» — санкт-петербургская рок-группа.